Sternapfel bezeichnet:
 die Früchte des Sternapfels (Chrysophyllum cainito)
 eine Apfelsorte, siehe Sternapi